Два корабля Королевского флота назывались HMS Queen Elizabeth в честь королевы Елизаветы I, ещё один планировался:

 HMS Queen Elizabeth (1913) — линкор, головной корабль типа Queen Elizabeth; спущен на воду в 1913; отправлен на слом в 1948.
 HMS Queen Elizabeth, первый из запланированных авианосцев типа CVA-01, не строился.
 HMS Queen Elizabeth (R09) — первый авианосец типа «Куин Элизабет» (2017).

См. также 
 HMS Elizabeth Bonaventure
 HMS Elizabeth & Sarah
 HMS Elizabeth